Tony Marsh peut désigner :
 Tony Marsh (1931-2009), un pilote automobile britannique ;
 Tony Marsh (1939-2012), un batteur britannique de jazz et de musique improvisée ;
 Tony Marsh (1972-), un joueur de rugby à XV franco-néo-zélandais.